Stanhope ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Stanhope (1783–1857), britische Adlige und Hofdame der Königin Victoria
 Charles Stanhope, 3. Earl Stanhope (1753–1816), britischer Politiker und Wissenschaftler
 Doug Stanhope (* 1967), US-amerikanischer Standup-Comedien
 Edward Stanhope (1840–1893), britischer Politiker
 Henry FitzRoy Stanhope (ca. 1754–1828), Capt. Hon., Sohn von William Stanhope, 2. Earl Harrington
 Hester Stanhope (1776–1839), britische Abenteurerin, Tochter von Charles Stanhope
 James Stanhope, 1. Earl Stanhope (1673–1721), britischer Heerführer und Politiker
 James Stanhope, 7. Earl Stanhope (1880–1967), britischer Politiker und Peer
 Jon Stanhope (* 1951), australischer Politiker
 Mark Stanhope (* 1952), britischer Admiral
 Michael J. Stanhope (1989 promoviert), kanadischer Evolutionsbiologe
 Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield (1694–1773), britischer Politiker
 Philip Stanhope, 5. Earl of Chesterfield (1755–1815), britischer Politiker
 Philip Stanhope, 4. Earl Stanhope (1781–1855), englischer Aristokrat, Politiker, Mitglied des House of Commons und Privatgelehrter
 Philip Stanhope, 5. Earl Stanhope (1805–1875), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Historiker
 Richard Stanhope (* 1957), britischer Ruderer
 William Stanhope, 2. Earl Harrington (1719–1779), britischer General und Politiker

Orte

im Vereinigten Königreich:
 Stanhope (Durham), Ort im englischen County Durham

in den Vereinigten Staaten:
 Stanhope (Iowa)
 Stanhope (Missouri)
 Stanhope (New Jersey)
 Stanhope (North Carolina)
 Stanhope (Ohio)
 Stanhope (Pennsylvania)
in Kanada:
 Stanhope (Prince Edward Island)

Sonstiges:
 Stanhope-Presse
 Stanhope Brothers, zuvor Stanhope Motors (Leeds) Ltd., britischer Hersteller von Automobilen
 Stanhope (Fuhrwerk) (auch: Stanhope Gig); leichtes, pferdegezogenes Fuhrwerk mit 1 Achse
 Stanhope-Phaeton leichtes, pferdegezogenes Fuhrwerk mit 2 Achsen
 Stanhope (Automobilbauart), Automobil-Karosserie der Pionierzeit
 Stanhope-Linse, Mikrofilmbetrachter, erfunden von René Dagron